El Ángel – città dell'Ecuador
El Ángel – stazione della metropolitana di Lima in Perù.
El Ángel – cimitero di Lima in Perù.
El Ángel – una società siderurgica pionieristica della rivoluzione industriale in Spagna.
El ángel – film del 1969 diretto da Vicente Escrivá 
L'angelo del crimine (El ángel) – film del 2018 diretto da Luis Ortega